Денис Уик (; род. 1932, Челмсфорд) ― британский тромбонист, музыкальный педагог, дирижёр и предприниматель; солист Лондонского симфонического оркестра, преподаватель Гилдхоллской школы музыки и театра и Королевской академии музыки, владелец компаний Denis Wick Products Ltd и Denis Wick Publishing.

Биография 

Денис Уик начал заниматься на тромбоне самостоятельно в возрасте 10 лет. Музыкальное образование он получил в Королевской академии музыки в Лондоне. Первым местом работы Уика стал Борнмутский симфонический оркестр, в котором он исполнял партию второго тромбона. С 1952 по 1957 год он был солистом Бирмингемского симфонического оркестра. В 1957 Денис Уик стал солистом Лондонского симфонического оркестра. На этой должности он работал более 30 лет, и ушёл на пенсию в 1988 году, после чего ставшее вакантным место солиста-тромбониста занял Йен Боусфилд.

Параллельно с работой в Лондонском симфоническом оркестре, Денис Уик некоторое время выступал в составе камерного оркестра Лондонская симфониетта и ансамбля Филипа Джонса. Он также регулярно выступал сольно. Специально для Уика были написаны тромбоновые концерты британских композиторов Гордона Джейкоба, Бакстона Орра и Алана Ходдинотта.

Денис Уик также выступает в качестве дирижёра, работая в этом амплуа преимущественно с духовыми и молодёжными оркестрами. В 1970-х годах запись Лондонского духового оркестра под его управлением была удостоена нескольких наград. С 1967 года Уик преподавал в Гилдхоллской школе музыки и театра. В 1976 он оставил преподавание в классе тромбона, но продолжил дирижировать оркестром школы. С 2002 года Деннис Уик преподаёт в Королевской академии музыки.

В настоящее время Денис Уик прекратил выступления как тромбонист, но продолжает дирижировать, преподавать и давать мастер-классы. В 1989 году он получил награду международной ассоциации тромбонистов. Денис Уик — владелец компании Denis Wick Products Ltd, производящей аксессуары для медных духовых инструментов и нотного издательства Denis Wick Publishing. Его книга о технике исполнения на тромбоне выдержала 5 изданий и была переведена на 4 языка.

Интересные факты 

 В составе Лондонского симфонического оркестра Денис Уик принимал участие в записи саундтреков к оригинальной трилогии «Звёздных войн» и фильмам об «Индиане Джонсе».

Примечания

Ссылки 
 Денис Уик на сайте его компании Denis Wick Products Ltd 
 Биография Дениса Уик на сайте международной ассоциации тромбонистов 

Тромбонисты Великобритании
Академические музыканты Великобритании
Предприниматели Великобритании
Музыканты Лондонского симфонического оркестра
Выпускники Королевской академии музыки
Преподаватели Королевской академии музыки